August Reinking – pittore e architetto tedesco
 Ann Reinking – attrice, ballerina, coreografa e regista teatrale statunitense
 Nate Reinking – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato britannico